Fowler Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fowler Township (Kansas)
 Fowler Township (Ohio)
 Fowler Township (Oklahoma)